Albertario ist der Familienname folgender Personen:

 Agustina Albertario (* 1993), argentinische Hockeyspielerin
 Davide Albertario (1846–1902), italienischer Geistlicher, katholischer Priester und politischer Publizist